ATP (латиницею) може означати:
 Аденозинтрифосфорна кислота
 Асоціація тенісистів-професіоналів
 Advanced TurboProp — турбогвинтовий пасажирський літак виробництва British Aerospace
 Advanced Threat Protection — розширений захист від загроз. Термін використовується розробниками антівірусного ПЗ, зокрема, компанією Майкрософт

АТР (кирилицею) може означати:
 Азійсько-Тихоокеанський регіон.